Marcel Thomas peut désigner :
 Marcel Thomas (1909-2000), photographe français ;
 Marcel Thomas (1917-2017), bibliothécaire et historien français, spécialiste de l'affaire Dreyfus.